J'attendrai, chanson chantée par Rina Ketty, reprise par Tino Rossi puis par Jean Sablon et Dalida en français ;
 J'attendrai, adaptation française de Claude François de la chanson américaine  chantée par The Four Tops ;
 J'attendrai, album de Dalida paru en 1975, qui présente les plus principaux succès musicaux de la chanteuse entre  et  ;
 , film d'Alfred Braun sorti en 1953.